Název Dlouhý rybník má více rybníků:

 Dlouhý rybník (Stružinecká pahorkatina) – v místní části Dlouhý obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 Dlouhý rybník (u Bonětic) – západně od Bonětic v okrese Tachov
 Dlouhý rybník (u Lanškrouna) – západně od Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí
 Dlouhý rybník (u Plané nad Lužnicí) – jihovýchodně od Plané nad Lužnicí v okrese Tábor
 Dlouhý rybník (u Semic) – severozápadně od Semic v okrese Písek
 Dlouhý rybník (v Kroměříži) – v Podzámecké zahradě v Kroměříži v okrese Kroměříž
 Dlouhý rybník (u Zátaví) – severně od Zátaví v okrese Písek

nebo je tímto názvem také označováno:
 Bezděkovský rybník – jižně od Tisové v okrese Tachov